Bart Verbruggen (alpineskiër), Nederlands paralympisch alpineskiër
 Bart Verbruggen (voetballer), Nederlands voetbaldoelman